Astronàutica: Satèl·lit artificial, satèl·lit construït per l'activitat humana.
 Biologia: Selecció artificial, cria intencionada de certs trets fenotípics o combinació de trets sobre d'altres.
 Cinema: A.I. Artificial Intelligence, un film de Steven Spielberg
 Informàtica:
 Intel·ligència artificial, creada mitjançant programes informàtiques.
 Vida artificial, programes informàtics creant sistemes informàtics que simulen els éssers vius
 Visió artificial, programes informàtics que permeten a una màquina interpretar el que «veu» mitjançant les seves càmeres.
 Artificial Studios, empresa que desenvolupa videojocs.
 Medicina:
 Cor artificial, dispositiu implantat a una persona per substituir les funcions de bombament del cor.
 Respiració artificial, o ventilació artificial, que són el mètodes utilitzats per fer arribar l'aire als pulmons quan la respiració espontània d'una persona és insuficient.